Murzynek – w języku polskim, tradycyjne określenie dziecka odmiany czarnej
 „Murzynek” – przezwisko Władysława Jabłonowskiego (1769–1802)
 murzynek – w kuchni polskiej, ciemnobrązowe ciasto deserowe zawdzięczające swoją barwę dodatkowi kakao; zob. też. brownie
 murzynek – właśc. maślak pstry (Suillus variegatus), gatunek grzybów należący do rodziny maślakowatych (Suillaceae)
 murzynek – ziarno olejarki abisyńskiej (Guizotia abyssinica), gatunku jednorocznej rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae)
 murzynek – część nazwy niektórych ras gołębia